

Geografia 
 El Refugio – comune del dipartimento di Ahuachapán (El Salvador)
 El Refugio – città della Bassa California (Messico)
 El Refugio – città di Jalisco (Messico)
 El Refugio – census-designated place della contea di Starr, Texas (Stati Uniti d'America)

Televisione 
 El refugio – telenovela argentina